Dżabal al-Miszajti – góra w Egipcie, w centralnej części Półwyspu Synaj, w muhafazie Synaj Północny. Wysokość 767 m n.p.m., ok. 15 km na północ od As-Samad.

Szczyty Synaju
Synaj Północny